Jon Davison (filmproducent), Amerikaan filmproducent
Jon Davison (musicus), Amerikaans musicus